

Косоєво — присілок, Малопургинський район, Удмуртія
 Косоєво — присілок, Увинський район, Удмуртія